Ponte coperto – ponte dotato di un tetto sorretto da pareti o da un colonnato
 Ponte Coperto – ponte coperto di Pavia
 Ponte Coperto – ponte coperto di Loveč